«Sirens of the Sea» — перший студійний альбом британського гурту «Above & Beyond presents OceanLab». Випущений у 2008 році.

Список композицій

Посилання 
 Above & Beyond Presents OceanLab - Sirens Of The Sea  на сайті Discogs

Альбоми Above & Beyond